Тейлор Дент був чинним чемпіоном, але не захистив свій титул, оскільки того року не брав участі.

У фіналі Микола Давиденко переміг Грега Руседскі з рахунком 3–6, 6–3, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Кубок Кремля 2004 Draw 

2004
Кубок Кремля